Натуральне число 950
 950 рік до нашої ери
 950 рік нашої ери